Gustav eller Gustaf Ekström kan syfta på:

 Gustaf Ekström (konstnär) (1897–1958), svensk reklamtecknare och målare
 Gustaf Ekström (1907–1995), svensk ingenjör, frivilligsoldat i nazistiska Waffen-SS och medgrundare av Sverigedemokraterna